Павлов, Николай Дмитриевич:
 Павлов, Николай Дмитриевич (1916—2008) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Николай Дмитриевич — Георгиевский кавалер; майор; № 2127; 26 ноября 1809.